Болхови́тин — русская фамилия. Известные носители:

 Болховитин, Евгений Васильевич (род. 1946) — советский и российский пограничник, генерал-полковник.
 Болховитин, Иван Григорьевич (1907—1948) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, старший сержант.

См. также 
 Болховитинов